Ботов — фамилия:

 Ботов, Дмитрий Прохорович (1908—1959) — Герой Социалистического Труда.
 Ботов, Михаил Алексеевич (1910—1975) — советский художник-мультипликатор.